Cola može označavati:
Cola (Animalia), rod kukaca iz porodice Noctuidae
Cola (Plantae), biljni rod iz porodice Malvaceae